Miejscowości w Polsce 
 Mikołajówek – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask
 Mikołajówek – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów 
 Mikołajówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło